een voormalig Brits motorfietsmerk, zie Rolfe (motorfiets)
 een plaats in de VS, zie Rolfe (Iowa)